Paweł Sarna (ur. 1977) – poeta
 Paweł Sarna (ur. 1984) – kajakarz górski